A Saint Kitts és Nevis-i labdarúgó válogatott – avagy becenevükön The Sugar Boyz – Saint Kitts és Nevis nemzeti csapata, amelyet a Saint Kitts és Nevis-i labdarúgó-szövetség (angolul: St. Kitts and Nevis Football Association) irányít. A CONCACAF-tag szigetország legnagyobb sikerét az 1997-es karibi kupa ezüstérmével érte el, labdarúgó-világbajnokságon még nem vett részt.

Története

Korábbi mérkőzések 2008-ban

Következő mérkőzések 
Nincs pontos időpontra lekötött mérkőzésük.

Világbajnoki szereplés

CONCACAF-aranykupa-szereplés

Karibi kupa-szereplés

Játékosok 
=== Híresebb játékosok ===
 Dean Walling, angliai születésű védő, aki számos angol másod-, illetve harmadosztályú csapatban szerepelt.
 Bobby Bowry, angliai születésű középpályás, a Colchester egykori játékosa.
 Ces Podd, a Bradford City egykori középpályása.
 Keith Gumbs, minden tekintetben Saint Kitts és Nevis leghíresebb játékosa, aki megfordult számos európai csapatban.
 Kevin Francis, angliai születésű játékos, a Birmingham City egykori csatára.

== Külső hivatkozások ==
 Saint Kitts és Nevis-i Labdarúgó-szövetség hivatalos oldala 
 Saint Kitts és Nevis a FIFA.com-on  
 Saint Kitts és Nevis a CONCACAF.com-on 
 Saint Kitts és Nevis mérkőzéseinek eredményei az rsssf.com-on 
 Saint Kitts és Nevis mérkőzéseinek eredményei az EloRatings.net-en 
 Saint Kitts és Nevis a national-football-teams.com-on 
 Saint Kitts és Nevis mérkőzéseinek eredményei a Roon BA-n 
 Saint Kitts és Nevis a weltussball.de-n 
 Saint Kitts és Nevis a fedefutbol.net-en 

Észak-amerikai labdarúgó-válogatottak
Saint Kitts és Nevis sportélete